Balistes är ett släkte av fiskar som beskrevs av Carl von Linné 1758. Balistes ingår i familjen tryckarfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tryckarfiskar
Balistes